Альфонс Лаверрье́р (; ) — швейцарский архитектор. Создатель ряда известных зданий в городе Лозанне.

Родился в Каруже под Женевой в 1872 году. С 1887 по 1890 годы учился в школе изящных искусств Женевы, с 1892 года Высшей школе изящных искусств в Париже. После окончания учёбы в 1901 году работал архитектором в Лозанне. С 1902 по 1915 годы работал совместно с архитектором Эженом Моно. В 1912 году они вместе завоевали золотую медаль в искусстве Олимпийских игр. Выигрывал и другие соревнования, в том числе зарубежные по проектированию и строительству вилл, банков, производственных зданий, мостов. Также увлекался интерьером и дизайном мебели.

В 1908—1917 годы участвовал в строительстве Стены Реформации в Женеве. В 1917—1926 годы участвовал в строительстве завода по производству часов в Zenith (с 1918 года в должности художественного директора предприятия). С 1929 по 1942 годы преподавал теорию архитектуры в Федеральной политехнической школе Цюриха. В 1953 году получил почётную докторскую степень от университета Лозанны. Принял активное участие в создании лозаннской школы архитектуры. Состоял в ассоциации инженеров и архитекторов Швейцарии, федерации архитекторов Швейцарии. Разработал проект собственной могилы на кладбище Буа-де-Во. В 1995 году в память об Лаверрьере в Лозанне была установлена памятная доска.

Среди известных работ архитектора в Лозанне: башня Бель-Эр (1931 год), мост Шодерон (1905 год), кладбище Буа-де-Во (1951 год), фасад железнодорожного вокзала Лозанны (1916 год), здание Верховного суда Швейцарии (1927 год), Ботанический сад (1946 год), здание бывшего Национального банка на площади Святого Франциска, парк Валенси (1932 год).

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Швейцарские шедевры Альфонса Лаверрьера Издание «Наша Газета» 

Архитекторы Швейцарии
Похороненные на кладбище Буа-де-Во
Архитекторы Женевы
Архитекторы Цюриха